Titanic est le nom d'un paquebot qui coula lors de son voyage inaugural dans la nuit du 14 au  (voir le portail consacré au sujet).

Films 
Plusieurs films, téléfilms et documentaires ont été nommés d’après le nom ce paquebot :

 Saved from the Titanic, film américain d'Étienne Arnaud (1912) ;
 Titanic, film italien de Pier Angelo Mazzolotti (1915) ;
 Titanic, film allemand d'Herbert Selpin et Werner Klingler (1943) ;
 Titanic, film américain de Jean Negulesco (1953) ;
 Atlantique, latitude 41° (), film britannique de Roy Ward Baker (1958)
 Café Titanic (Bife 'Titanik'''), téléfilm yougoslave d'Emir Kusturica (1979) ;
 S.O.S. Titanic, téléfilm américano-britannique de William Hale (1979) ;
 Renflouez le Titanic ! (Raise the Titanic), film britannico-américain de Jerry Jameson (1980) ;
 Titanic, téléfilm allemand de Lutz Büscher (1984) ;
 Titanic, film documentaire américain de Ray Johnson (1993) ;
 Le Titanic (Titanic), mini-série américaine de Robert Lieberman (1996) ;
 Titanic, film américain de James Cameron (1997) ;
 La Femme de chambre du Titanic, film franco-espagnol de Bigas Luna (1997) ;
 Titanic 2000, vidéofilm américain de John Paul Fedele (1999) ;
 La Véritable Histoire du Titanic, court-métrage d'animation français de Julien Reininger (2001) ;
 Les Fantômes du Titanic (Ghosts of the Abyss), film documentaire américain de James Cameron (2003) ;
 Le Syndrome du Titanic, film documentaire français de Nicolas Hulot (2009) ;
 Titanic II, téléfilm américain de Shane Van Dyke (2010) ;
 Titanic, l'ultime scénario, documentaire français de Hervé Jouon (2012) ;

 Séries 
Deux séries à gros budget ont été diffusées pour le centenaire du naufrage du Titanic :
 Titanic, mini-série hongro-canado-britannique créée par Nigel Stafford-clarck, réalisée par Jon Jones ;
 Titanic : De sang et d'acier, série télévisée franco-canado-italo-irlandaise réalisée par Ciaran Donnelly (2012).

 Romans 

 La femme de chambre du Titanic, roman de Didier Decoin (1991)
 Starship Titanic, roman britannique de Terry Jones (1997)
 La Titanic, roman de Patrick Besson (1999)
 Les meurtres du Titanic, roman de Max Allan Collins (2000)
 Le Syndrome du Titanic, livre français de Nicolas Hulot (2004)
 L'enfant du Titanic, roman de Leah Fleming (2012)

 Musique 
 Titanic, groupe de rock norvégien (1969).
 Titanic Records, label américain (1973).
 Titanic, comédie musicale de Maury Yeston (1997).
 Titanic, album de Wenge BCBG (1998).
 Titanic, bande originale du film Titanic réalisé par James Cameron en 1997, et composée par James Horner. 
 Titanic Symphony,  symphonie, composée par , au canevas musical implicitement lié au naufrage du Titanic

 Jeux vidéo 
 Titanic : Une aventure hors du temps (Titanic : Adventure Out of Time) (1996)
 Starship Titanic (1999)
 Titanic: Honor and Glory Sculptures 
 Mémorial du Titanic, un mémorial situé à Washington à la mémoire des victimes du Titanic.

 Toponyme 
 Titanic, une localité située en Oklahoma, aux États-Unis.

 Autres 
 Opération Titanic, une opération de largage de faux parachutistes avant le débarquement de Normandie ;
 Titanic, un mensuel de bande dessinée néerlandais publié de 1982 à 1989 ;
 Titanic'', un magazine satirique allemand.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de titre